

Geografia

Austria 
 Eben am Achensee – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz
 Eben im Pongau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau

Niemcy 
 Eben – dzielnica Hauzenberga

Inne 
 Eben-Emael – grupa warowna
 Eben-Ezer – diakonat